Dette er en oversigt over episoderne af tv-serien Operation X. Serien begyndte med Parasit, der blev transmitteret den 16. august 2004.

Oversigt over sæsonerne

Kilder 

Operation X